Wettspiel bezeichnet
 den spielerischen Wettkampf, siehe Spiel#Wissenschaftliche Kategorisierung
 das auf der Wette basierende Glücksspiel